Neophytou ist der Familienname folgender Personen:

 Averof Neophytou (* 1961), zyprischer Politiker, DISY-Vorsitzender
 Marios Neophytou (* 1977), zyprischer Fußballspieler und -trainer